Rolling release (трансл. Роллинг-релиз; ) — понятие в разработке ПО, характеризующее метод обновления последнего. Наиболее часто употребляется относительно дистрибутивов Linux, и противопоставляется классической системе периодически выходящих версий, содержащих, как правило, уже немного устаревшие версии программ, которые поддерживаются определённое время после выхода выпуска (в большинстве дистрибутивов срок поддержки примерно равен году кроме Long Term Support (LTS) выпусков, имеющих больший срок поддержки). В отличие от неё, система плавающих выпусков позволяет пользователю всегда иметь последние версии устанавливаемых программ, избавляя его от необходимости периодической переустановки системы.

Также существуют проекты, частично реализующие принцип плавающих выпусков, например PCLinuxOS и Chakra, основные пакеты которых обновляются только для улучшения безопасности и стабильности.

Типы плавающих выпусков

Частичный 
Частичный плавающий выпуск (, или ) включает в себя часть пакетов ПО, которые не обновляются.
Зачастую эти пакеты входят в список «основных» неизменных () пакетов, таких как ядро и другие важнейшие пакеты. Либо наоборот, это неизменная «обёртка» — пользовательское приложение, облегчающее использование ПО.

Полный 
Полный плавающий выпуск () не делит дистрибутив на изменяемую () и неизменяемую () часть. Полный плавающий выпуск применяется ко всему перечню пакетов ПО.

Псевдо 
Псевдо плавающий выпуск () — это попытка стабилизировать рабочую () ветку неизменного () дистрибутива с помощью программных патчей. Это позволяет получить дистрибутив с функционалом, схожим с настоящим () плавающим выпуском.

Настоящий 
Настоящий плавающий выпуск () — в противоположность Псевдо плавающему выпуску, разрабатывается только с использованием модели разработки ПО плавающего выпуска.

Опциональный 
Опциональный плавающий выпуск () — либо имеют отдельные редакции выпуска дистрибутива: изменяемую () и неизменяемую (). Обычно, эти выпуски по умолчанию изменяемые или неизменяемые. Опциональный плавающий выпуск встречается редко, по сравнению с другими видами моделей плавающего выпуска дистрибутива.

Цикличный 
Цикличный плавающий выпуск () — основан на цикличной рабочей () ветке неизменного () дистрибутива. В результате, общий возраст и стабильность пакетов не постоянен в течение цикла разработки. Это непостоянство особенно заметно в конце цикла, во время выпуска неизменного () дистрибутива, являющегося источником.

Примеры дистрибутивов с плавающими выпусками 
 На основе Red Hat Linux
 CentOS Stream
 На основе SUSE:
 openSUSE Linux (дополнительно: плавающий при использовании репозитория ПО Tumbleweed)
 GeckoLinux Rolling editions
 На основе Arch:
 Arch Linux
 ArchBang Linux
 ArchEX 64bit
 ArcoLinux
 ArchLabs Linux
 Archman Linux
 Axyl OS
 BlackArch Linux
 blendOS
 Bluestar Linux
 Chakra
 EndeavourOS
 Manjaro Linux
 Parabola_GNU/Linux-libre
 RebornOS
 CTKArch
 Arch Hurd
 KahelOS
 Bridge Linux
 Nosonja Linux
 На основе Manjaro Linux:
 Mabox Linux
 На основе Gentoo:
 Gentoo Linux
 Gentoo/FreeBSD
 Gentoo/NetBSD
 Gentoo/OpenBSD
 Gentoo/DragonflyBSD
 Funtoo Linux
 Calculate Linux
 Toorox Linux (частичный; «non-rolling» обёртка)
 Sabayon Linux
 Google Chrome OS (и её версия с открытым исходным кодом Chromium OS)
 На основе Debian:
 aptosid (нестабильная ветка)
 xebian (нестабильная ветка)
 siduction (нестабильная ветка)
 Semplice Linux (нестабильная ветка)
 Epidemic GNU/Linux
 На основе Ubuntu
 Rolling Rhino Remix
 На основе Fedora:
 Fuduntu Linux
 На основе Slackware:
 Frugalware Linux
 Zenwalk Linux
 На основе LFS:
 NuTyX Linuxen (на базе LFS, BLFS и CRUX)
 На основе Mandriva-related:
 Unity Linux
 PCLinuxOS (частичный; «non-rolling» основа)
 ROSA (частичный)
 На основе ROSA:
 OpenMandriva Lx ROME (Rolling)
 На основе rPath-related:
 rPath Linux
 Foresight Linux
 На основе Sorcerer:
 Sorcerer Linux
 Source Mage GNU/Linux
 Lunar Linux
 Другие:
 KaOS (независимый)
 Solus (независимый)
 Yoper Linux (независимый)
 Void Linux (независимый)

Примечания

Ссылки 
 Сравнение точечных и плавающих релизов с позиций разработчика, пользователя и безопасности
 За и против плавающих релизов
 Как правильно работать с Роллинг-релизом?

Linux
Сопровождение программного обеспечения